Albumy numer jeden w roku 2018 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2018 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2018 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2018 (Węgry)

Zobacz też